Creonte ()  è un personaggio della mitologia greca. Re di Tebe, era figlio di Meneceo e padre di Emone e di un altro Meneceo. Era inoltre fratello di Giocasta, moglie di Laio e poi madre e sposa di Edipo.

Mitologia 
Durante il regno di Creonte Tebe fu flagellata dalla presenza di un mostro, la Sfinge, figlia di Echidna e di Ortro, che – installatasi fuori dalle mura della città – uccideva i passanti dopo averli sottoposti a un indovinello (l'enigma della sfinge) al quale nessuno sapeva rispondere. A causa della Sfinge persero la vita molti tebani, tra cui il figlio stesso di Creonte, Emone (secondo lAntigone di Sofocle, invece Emone morì in seguito, suicidandosi). Il re, allora, promise il regno e la mano della sorella Giocasta a chi avesse saputo sciogliere l'indovinello e uccidere la Sfinge. Riuscì nell'impresa Edipo, che divenne così re e sposò Giocasta, dalla quale ebbe quattro figli: Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Il regno di Tebe, però, tornò nuovamente a Creonte quando Edipo, una volta scoperto di aver sposato la propria madre e ucciso il proprio padre, si accecò e abbandonò la città.

Durante la guerra dei Sette contro Tebe, per far sì che la città avesse il favore degli dei, Creonte subì il sacrificio ad Ares del proprio figlio Meneceo, che inizialmente aveva cercato di salvare allontanandolo dalla città.

Nell'Iliade è citato suo figlio Licomede, elencato tra i comandanti greci che parteciparono alla Guerra di Troia.

 Antigone 
Nell'''Antigone di Sofocle è descritta la vicenda che vede contrapposti Creonte e Antigone. Creonte era il tutore di Eteocle, re di Tebe, ma divenne re con poteri assoluti dopo la morte di quest'ultimo, avvenuta in duello per mano del fratello Polinice per il possesso del trono. In questo duello, tuttavia, perì anche Polinice, e Creonte ordinò che nessuno osasse dargli una sepoltura onorevole. Antigone però, fidanzata del figlio Emone, volle seppellire il fratello, così Creonte la condannò a morte murandola viva in una tomba. Poi, incalzato da Tiresia, la liberò, ma troppo tardi: Antigone fu trovata morta, ed Emone si uccise sul corpo dell'amata.

 Altri miti 
Creonte appare anche in altri miti. NellAstronomia di Igino purificò Anfitrione, padre putativo di Eracle, dopo l'omicidio di Elettrione e gli fu alleato nella spedizione contro i Teleboi, in cambio del suo aiuto a liberare Tebe dalla presenza della volpe di Teumesso, così veloce che nessun uomo poteva raggiungerla.

 Genealogia 

 Note 

 Bibliografia 
 
 Pseudo-Apollodoro, Biblioteca II, 4, 7 e 11; III, 5, 8 e III, 6, 7.
 Eschilo, I sette contro Tebe.
 Omero, Iliade IX, 84; Odissea XI, 270.
 Igino, Favole LXVII, LXXII.
 Pausania, Periegesi della Grecia I, 39.
 Sofocle, Antigone, Edipo a Colono, Edipo re''.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Re di Tebe